Amieva är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Province of Asturias och regionen Asturien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Amieva ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Amieva är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Amieva. Runt Amieva är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Cangas de Onís,  km norr om Amieva. I omgivningarna runt Amieva växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Asturien